Luisiana el término puede referirse a:
 Luisiana: estado de los Estados Unidos.
 Luisiana española: territorio del Imperio español.
 Luisiana (Nueva Francia): territorio del Imperio francés.
 Territorio de Luisiana: territorio de los Estados Unidos.
 Compra de la Luisiana: transacción comercial mediante la cual Francia vendió a Estados Unidos dicho territorio.
 La Luisiana: localidad de la provincia de Sevilla (Andalucía, España).
 Louisiana: ciudad del estado de Misuri, Estados Unidos.